Jean-Pierre Boyer peut désigner :
 Jean Pierre Boyer (1776-1850), un président d'Haïti ;
 Jean-Pierre Boyer (1829-1896), un archevêque de Bourges ;
 Jean-Pierre Boyer (1935-1986), un compositeur français de problèmes d'échecs ;
 Jean-Pierre Boyer, un chanteur réunionnais ;
 Jean-Pierre Boyer, un éditeur français.